Il doppio del torneo di tennis Bangalore Open 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrici Chan Yung-jan e Chuang Chia-jung che hanno battuto in finale Hsieh Su-wei e Alla Kudrjavceva 6–7(4), 6–2, 11–9.

Teste di serie

 Yung-Jan Chan /  Chia-Jung Chuang (campionesse)
 Sania Mirza /  Mara Santangelo (semifinali)

 Julija Bejhel'zymer /  Juliana Fedak (quarti di finale)
 Hsieh Su-wei /  Alla Kudrjavceva (finale)

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Bangalore Open 2007